Lehrhof bezeichnet:

generisch:
 Lehrhof (Schule), Ausbildungsstätte für landwirtschaftliche oder landwirtschaftsnahe Berufe

Orte:
 Lehrhof (Grosbous), Ortschaft der Gemeinde Grosbous im Kanton Redingen, Luxemburg 
 Lehrhof (Hüfingen), Hof im Stadtteil Hausen vor Wald von Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Lehrhof Tiefenbach, Wohnplatz der Stadt Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Lehrhof (Rottweil), Hof im Stadtteil Hausen ob Rottweil von Rottweil im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Lehrhof (Steinheim an der Murr), Weiler der Stadt Steinheim an der Murr im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg